Een draaiboek is een algemene benaming voor een medium, dat refereert aan een gebeurtenis, script of evenement, waarin tot in detail beschreven staat wat er gebeuren moet, welke middelen daarvoor nodig zijn en wie welke taken heeft.

Ruwweg kunnen er twee vormen van draaiboeken worden onderscheiden:
 Een draaiboek voor een evenement of gebeurtenis die op stapel staat, bijvoorbeeld
 in de filmwereld, in de vorm van een zogeheten script, met daarin onder meer de precieze beschrijving van scènes en teksten
 bij evenementen (festivals, kampen, bruiloften etc.), met daarin onder meer het tijdsprogramma en de taken van de verschillende medewerkers
 bij televisie, hierbij wordt vrijwel altijd gewerkt met een draaiboek. In sommige gevallen, zoals bij talkshows (die niet van tevoren vallen te scripten), kan ook worden gewerkt met een line-up. Een tv-draaiboek kan zowel bestaan uit een cameradraaiboek als een draaiboek voor bijvoorbeeld de productie.
 Een draaiboek dat ter hand genomen kan worden, mocht een bepaalde gebeurtenis zich voordoen. Dit draaiboek, ook wel scenario genoemd, wordt onder meer toegepast bij ongevallen of rampen. Het draaiboek bij een uitvaart wordt een scenarium genoemd.

Media
Begrip in het Nederlands